Fluder steht für:

 eine breite Wasserrinne aus Holz, siehe Gerinne
 ein Trivialname der Kriechen-Pflaume
 deutscher Name der Siedlung Podspády in der slowakischen Gemeinde Tatranská Javorina

Siehe auch: